Stednavnet Basnæs kan henvise til flere lokaliteter:

 Basnæs (Tjæreby Sogn) – et ejerlav og en herregård i Tjæreby Sogn, Slagelse Kommune
 Basnæs (Vejlø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vejlø Sogn, Næstved Kommune